Águas Frias (Chaves) — freguesia em Portugal
Águas Frias (Santa Catarina) — município no Brasil

Desambiguações de topônimos